Елітесеріен 2022 — 78-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Норвегії.

Клуби

Турнірна таблиця

Результати матчів

Лідери чемпіонату

Плей-оф 

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|16/19 листопада 2022

|}

Примітки

Посилання 
 Елітесеріен на soccerway 
 Офіційний вебсайт  

2022
Норвегія
2022 у норвезькому спорті